Miejscowości w Polsce:
 Wziąchowo Małe
 Wziąchowo Wielkie